Шуровка — название рек:

Россия 
 Шуровка (приток Ваеньги) — река в Архангельской области. 
 Шуровка (приток Нинора) — река, протекает в Рязанской области, Владимирской области, Московской области.
 Шуровка (приток Кисемы) — река.
 Шуровка (приток Нондруса) — река.